Stefano Dall’Acqua (Oderzo, 1981. július 13. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Stefano Dall’Acqua adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1981-ben született személyek
Treviso megyeiek
Olasz labdarúgók
A Derthona FBC 1908 labdarúgói
A Reggina Calcio labdarúgói
A Calcio Lecco 1912 labdarúgói
A Pro Patria labdarúgói
Az AS Cittadella labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Catania labdarúgói
A Foggia labdarúgói
A Novara labdarúgói
A Grosseto labdarúgói
A Reggiana labdarúgói
Az SS Juve Stabia labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek